

Cinema 
 All in a Day's Work – film del 1914 diretto da Hay Plumb
 All in a Day's Work – film del 2010 diretto da Ellie Kingsbury

Televisione 
All in a Day's Work – episodio del 1968 della serie TV Ironside